

Теменуга () — село в Великотирновській області. Входить до складу общини Стражиця.
 Теменуга () — село в Кирджалійській області. Входить до складу общини Ардино.